FUM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fuma (Papua Nuova Guinea)